Heilmann steht für:
 Heilmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Heilmann & Littmann, deutsches Bauunternehmen
 Heilmann’sche Immobilien-Gesellschaft, deutsches Bauunternehmen
 Société Industrielle de Moteurs Électriques et à Vapeur, französischer Fahrzeughersteller

Siehe auch:
 Heilemann
 Heilman
 Hailmann